Ruiz García ist der Familienname folgender Personen:

 Arturo Ruiz García (1957–1977), studentischer Aktivist der politischen Linken, Opfer eines politischen Mordes
 Samuel Ruiz García (1924–2011), mexikanischer römisch-katholischer Bischof des Bistums San Cristóbal de las Casas sowie Friedensaktivist